Manhattan steht für:
 Manhattan-Projekt, Projekt zur Entwicklung der Atombombe durch die Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg
 Manhattan (Cocktail), alkoholisches Mixgetränk
 Manhattan (Schiff, 1932), US-Luxusliner, während des Zweiten Weltkrieges U.S.S. Wakefield
 Manhattan (Schiff, 1962), größter Eisbrecher der Welt
 Manhattan (Unternehmen), US-amerikanischer Hersteller von Computerzubehör
 Manhattan (Verlag)
 Manhattan (Volk), Indianerstamm
 Manhattan-Metrik, Abstandsmaß in der Mathematik
 Manhattan Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Manhattan, Insel und gleichnamiger Stadtbezirk von New York City, Gebiet gleichbedeutend mit New York County
 Manhattan (Illinois)
 Manhattan (Kansas)
 Manhattan (Montana)
 Manhattan (Nevada)
 Manhattan Beach, Stadt in Kalifornien
 Manhattan Beach (Brooklyn), Stadtteil in New York City

Unterhaltung:
 Manhattan (Spiel), Gesellschaftsspiel
 Manhattan (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Manhattan (Film), Kinofilm von und mit Woody Allen
 Manhattan (Album), Musikalbum  der amerikanischen Vokalgruppe The Manhattan Transfer
 The Manhattan Transfer, amerikanische Vokalgruppe
 Manhattan (Wortspiel im Schweizer Dialekt), Lied des Rappers Bligg
 Manhattan Transfer (Roman), Roman des amerikanischen Schriftstellers John Dos Passos, der im Jahr 1925 erschien

Siehe auch:
 Manhattan Island
 Manhattan Township